Areiense – abitanti di Areia
Areiense – abitanti di Areias